Drachenkopf steht für:

 Caput draconis, aufsteigender Mondknoten
 Drachenkopf (Heraldik), der Kopf des Drachen als Wappenbild
 Drachenkopf bei Nassau, Erhebung im Osterzgebirge in Sachsen, Deutschland
 Vorderer Drachenkopf und Hinterer Drachenkopf, zwei Berge der Mieminger Kette in Tirol

Biologie:
 Fische aus der Unterordnung der Drachenkopfverwandten (Scorpaenoidei)
 Pflanzen aus der Gattung Drachenköpfe (Dracocephalum) aus der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae)
 die Heuschreckenart Eumegalodon blanchardi aus Indonesien